Vaulx kan syfta på:
 Vaulx, Haute-Savoie
 Vaulx, Pas-de-Calais